Scotland es el nombre en inglés de Escocia, pero también puede referirse a:

Canciones patrióticas 
 Flower of Scotland, uno de los himnos oficiosos de Escocia. 
 Scotland the Brave, canción patriótica escocesa.

Cine y televisión 
 BBC Scotland, elemento constitutivo de la British Broadcasting Corporation.
 Scotland, Pa., película de 2001 escrita y dirigida por Billy Morrissette basada en Macbeth de William Shakespeare.

Deporte 
 Rally of Scotland, prueba de rally que se celebra anualmente desde 2009 en Escocia.

Entidades financieras 
 Bank of Scotland,  banco comercial y de compensación, con base en Edimburgo, Escocia.
 Royal Bank of Scotland, entidad financiera del Reino Unido.

Lugares 
Estados Unidos
 Condado de Scotland (Carolina del Norte)
 Municipio de Scotland Neck (condado de Halifax, Carolina del Norte)
 Scotland (Connecticut), pueblo en el condado de Windham, Connecticut.
 Municipio de Scotland (condado de Day, Dakota del Sur).
 Scotland (Dakota del Sur), ciudad en el condado de Bon Homme, Dakota del Sur.
 Scotland (Georgia), ciudad en el condado de Telfair, Georgia.
 Municipio de Scotland (condado de McDonough, Illinois).
 Scotland (Indiana), lugar designado por el censo en el condado de Greene, Indiana.
 Condado de Scotland (Misuri).
 Scotland (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Surry, Virginia.
 Scotland (Pensilvania), área no incorporada en el condado de Franklin, Pensilvania.
 Scotland (Texas), ciudad en el condado de Archer, Texas.
 Scotland Neck (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Halifax, Carolina del Norte.

Personas 
 Jason Scotland, futbolista trinitense.

Otros usos 
 Scotland Yard, metonimia para la Policía Metropolitana de Londres.